Ку́бок европе́йских чемпио́нов:

 Лига чемпионов УЕФА — ежегодный футбольный турнир, проводящийся между ведущими европейскими клубами под эгидой УЕФА. До 1992 года назывался Кубок европейских чемпионов УЕФА.
 Кубок европейских чемпионов (приз) — трофей за победу в Лиге чемпионов УЕФА.
 Кубок европейских чемпионов — наименование Кубка Европы по хоккею с шайбой до 1993 года.
 Кубок европейских чемпионов — ежегодный европейский клубный турнир по хоккею с шайбой для команд, чемпионов своих стран (2005—2008).
 Кубок европейских чемпионов среди женщин — европейский клубный турнир по хоккею с шайбой для женских команд — чемпионов своих стран.
 Кубок европейских чемпионов — европейский баскетбольный турнир, название Евролиги в 1957—2000 годах.
 Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу — европейский клубный турнир по пляжному футболу. Проводится ежегодно начиная с 2013 года.
 Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом — разыгрывающийся с 1974 года европейский турнир среди победителей национальных чемпионатов России (СССР), Швеции, Финляндии и Норвегии.
 Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве — крупнейший турнир для мужских клубных команд Европы по хоккею на траве (1974—2007).
  — европейский клубный турнир по хоккею на траве для женских команд (1974—2007).
 Кубок европейских чемпионов по регби — ежегодное соревнование по регби среди европейских клубов.
 Кубок европейских чемпионов по футзалу — с разыгрывающийся 1991 года европейский турнир среди клубных команд.
 Турнир европейских чемпионов по мини-футболу / Лига чемпионов УЕФА по мини-футболу — ежегодное соревнование между сильнейшими мини-футбольными клубами Европы (1984—2001 / с 2001).
 Кубок Европейских чемпионов по международным шашкам среди клубных команд 2001 — турнир, проходивший в Уфе с 19 по 24 сентября 2001 года.
 Кубок европейских чемпионов — прежнее название волейбольной Лиги чемпионов.
 Кубок европейских чемпионов — прежнее название гандбольной Лиги чемпионов.
 Кубок европейских чемпионов LEN — прежнее название .
 Кубок европейских чемпионов LEN среди женщин — прежнее название женской Евролиги по водному поло.

См. также

Примечания